La competizione dei tuffi dalla piattaforma 10 metri femminile è stata una delle quattro gare di tuffi inclusa nel programma dei Giochi della XIX Olimpiade disputati a Città del Messico nel 1968.

La competizione è stata divisa in due fasi:
 turno preliminare;
 finale.

Medaglie

Risultati

Tuffi ai Giochi della XIX Olimpiade